Frauenvorstadt bezeichnet:

 Frauenvorstadt (Dresden), historische Vorstadt von Dresden um die alte Frauenkirche (Dresden, gotischer Vorgängerbau)
 Frauenvorstadt (Görlitz), historische Vorstadt von Görlitz, aufgegangen in der Innenstadt (Görlitz)
 Frauenvorstadt (Weimar), Teil der historischen Altstadt von Weimar